La Regione settentrionale è una regione dell'Uganda che ha come capoluogo Gulu.

Suddivisioni
La regione è suddivisa in 21 distretti:

Altri progetti 

Settentrionale